Austro může být: 
předpona označující Rakousko

 Austro-Cyclecar – zaniklá rakouská automobilka
 Austro-Daimler – zaniklá rakouská automobilka
 Austro-Grade – zaniklá rakouská automobilka
 Austro-Fiat – zaniklá rakouská automobilka
 Austro-Rumpler – zaniklá rakouská automobilka
 Austro-Tatra – zaniklá rakouská automobilka

 Austromarxismus – rakouský směr marxismu z konce 19. a počátku 20. století
 Austrofašismus – období fašistického, klerikárního, stavovského a korporativního Rakouského státu, existujícího v letech 1934–1938

jako součást vědeckých neologismů, 'austro' znamená jih, jižní